Löwenau ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Loewenau OFM (1912–1979), Missionsbischof in Brasilien

Siehe auch:
 Burg Levnov (auch: Ketkovský hrad, Ketkovický hrad, Ketkovák; deutsch: Löwenau, Lewnow), Burgruine in Tschechien